Сен-Жерме́н-де-Модео́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на південний схід від Парижа, 70 км на захід від Діжона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 85 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 174,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Жермен-де-Модеон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жермен-де-Модеон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Ор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Ор